En Pologne, Świniary est le nom de :

dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Świniary, village du powiat de Góra
 Świniary, village du powiat d'Oleśnica 

dans  la voïvodie de Grande-Pologne
 Świniary, village

dans la voïvodie de Łódź
 Świniary, village

dans la voïvodie de Mazovie
 Świniary, village du powiat de Płock
 Świniary, village du powiat de Przasnysz 
 Świniary, village du powiat de Siedlce 

dans la voïvodie de Lubusz
 Świniary, village du powiat de Międzyrzecz
 Świniary, village du powiat de Słubice 

dans la voïvodie de Petite-Pologne
 Świniary, village 

dans la voïvodie de Sainte-Croix
 Świniary, village du powiat de Busko 
 Świniary Nowe, village du powiat de Sandomierz